«Joe Dassin» (франц. «Джо Дассен») — студійний альбом Джо Дассена, який вийшов у 1975 році. Альбом містить одні з найвідоміших пісень співака («Et Si Tu N'Existais Pas», «L'Albatros», «Salut» та «Ma Musique (Sailing)»).

Композиції

Посилання 

  Дискографія

Відеокліпи 

  YouTube «Salut»  
  YouTube «Et Si Tu N' Existais Pas»  
 

Альбоми Джо Дассена